Олександр Олександрович Самонов  — російський хокеїст, воротар, олімпійський медаліст. Виступає за «СКА» у КХЛ.

Career statistics

Regular season and playoffs

Міжнародна статистика

Посилання 
 

Російські хокеїсти
Гравці збірної Росії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2022
Російські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери зимових Олімпійських ігор 2022
Хокеїсти ТХК (Твер)
Хокеїсти СКА (Санкт-Петербург)